

Cinema 
 Guardami (Watch Me) – film del 1995 diretto da Lipo Ching
 Guardami  – film del 1999 diretto da Davide Ferrario

Letteratura 
 Guardami (Look at Me) – romanzo di Jennifer Egan del 2001

Musica 
 Guardami/Gente per bene  – singolo di Riccardo Fogli del 1975
 Guardami  – singolo degli Stadio del 2007
 Guardami  – singolo di Ania Cecilia del 2012

Televisione 
 Guardami  – programma televisivo del 2012